Tutt kan som auktorsförkortning betyda:

 J. W. Tutt
 James William Tutt

Robotskapade auktorsförkortningar